Ришар Андриамандзату (Андриаманджато) (;
31 июля 1930 — 16 мая 2013, Париж) — мадагаскарский политический и общественный деятель, протестантский священник. Марксист. Основатель Партии конгресса независимости Мадагаскара (1958). Председатель Национального собрания Мадагаскара (1993—1998). Активный деятель международного движения сторонников мира. Малагасийский . Член-корреспондент Малагасийской академии.

Биография 
Представитель народа мерина. В 1950—1957 годах учился во Франции, где окончил математический факультет университета Монпелье. Затем, изучал философию и богословие в Страсбургском университете во Франции. Участвовал в деятельности Ассоциации студентов из французских заморских владений, обучавшихся во Франции.

По возвращении на родину в 1957 году стал пастором протестантской церкви в Тананариве, с 1959 года также работал директором протестантского колледжа, был председателем Федерации протестантских школ.

В 1958 году — один из организаторов левой революционно-демократической и антикапиталистической (большую часть своего существования коммунистической) политической Партии конгресса независимости Мадагаскара. На первом съезде партии в 1959 году была принята программа, содержащая требование немедленной и полной независимости Мадагаскара. Партия заявляла о борьбе против империализма, неоколониализма, расизма, за мир и безопасность народов Африки.

В 1959—1977 годах был мэром Антананариву, в 1960—1972 годах — депутатом национального парламента, в 1972—1977 годах — членом Национального народного совета развития, с 1977 г. — членом Верховного революционного совета Мадагаскара.

В 1976 году поддержал Дидье Рацирака и участвовал в создании партии «Авангард малагасийской революции» (АРЕМА), был её лидером и Национального фронта защиты революции (в 1977 году).

В 1993—1998 годах — председатель Национального собрания Мадагаскара.

Р. Андриамандзату был вице-председателем Христианской конфедерации за мир (с 1974), президентом Всеафриканской Конфедерации церквей.

Награды 
 Орден Дружбы народов (1980).

Примечания

Литература 
 Литературный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. 1987.
 Энциклопедический справочник «Африка». — М.: Советская Энциклопедия. Главный редактор Ан. А. Громыко. 1986—1987.

Выпускники университета Монпелье
Выпускники Страсбургского университета
Малагасийские поэты
Пасторы по алфавиту
Марксисты
Христианские социалисты
Социалисты Мадагаскара
Политики Мадагаскара
Революционеры Мадагаскара
Мэры Антананариву
Члены-корреспонденты
Депутаты Мадагаскара
Спикеры парламентов
Члены парламента Мадагаскара